У Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1974. у Европској зони у организацији УЕФА пријавиле су се 33 земље. Западна Немачка се као домаћин светског првенства директно пласирала и није играла у квалификацијама, а остале 32 су биле подељене у девет група (5 група по 4 екипе и 4 групе по три екипе), осам првопласираних из група 1-8 су се директно пласирале за завршни турнир, док је победник из групе 9 морао играти са победником групе 3 из Јужне Америке две утакмице за пласман.

У групи се играло по двоструком лига систему (свако са сваким по две утакмице). У случају истог броја бодова и гол-разлике првопласираних екипа на коначној табели групе играла се додатна утакмица на неутралном терену да би се добио победник.

Земље учеснице

Групе

Група 1 

Доигравање

Због истог броја бодова и гол-разлике у квалификационој групи 1, прве две репрезентације одиграле су додатну утакмицу на неутралном терену, чији се победник квалификовао за Светско првенство 1974.

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7 

Доигравање

Због истог броја бодова и гол-разлике у квалификационој групи 7, прве две репрезентације одиграле су додатну утакмицу на неутралном терену, чији се победник квалификовао за Светско првенство 1974.

Група 8

Група 9 

Према правилима донетим пре почетка жребања квалификационих гупа УЕФА је одлучила да се победник 9. групе мора у две утакмице интерконтиненталног доигравања (плеј офа) са представником КОНМЕБОЛ зоне (Јужна Америка) репрезентацијом Чилеа изборити за место и одлазак на Светско првенство 1974.

Плеј оф Европа/Јужна Америка 

 

Квалификовао се Чиле јер је репрезентација СССР одбила да иде на реванш у Чиле, па је дисквалификована.

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1974. — Африка/КАФ
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1974. — Северна и Средња Америка/КОНКАКАФ
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1974. — Јужна Америка/КОНМЕБОЛ

УЕФА